Гультемия персидская, хультемия иранская, роза персидская () — вид растений, относящихся к роду Шиповник () семейства Розовые.

Низкий кустарник, или кустарничек, растущий в пустынях Центральной Азии и Ирана. Используется в садоводстве для получения гибридных сортов роз.

По данным сайта The Plant List таксономический статус данного растения является неопределённым.

Классификация 
Гультемия (Hulthemia) ранее рассматривалась в качестве самостоятельного рода, в настоящее время — в качестве подрода рода Rosa.

В составе единственного в подроде вида Rosa (Hulthemia) persica выделяются две формы R. persica var. persica и R. persica var. berberifolia. Последняя форма, распространённая на северо-востоке ареала, иногда рассматривается в качестве самостоятельнго вида гультемия барбарисолистая (Rosa (Hulthemia) berberifolia).

Ботаническое описание 

Низкий раскидисто-ветвистый колючий кустарничек высотой 15-50 см. Листья простые (в отличие от большинства видов Rosa), кожистые, голые, прилистников нет. Цветки одиночные, верхушечные, диаметром 2,5-3,5 см, золотисто-жёлтого цвета с тёмно-пурпурным основанием лепестков. Плоды длиной около 1 см, густо усаженные шипиками, в зрелом состоянии фиолетовых тонов, при высыхании коричневые. Цветёт в апреле — начале мая, плоды поспевают в июне.

Распространение и экология 
Гультемия распространена в странах Средней Азии, в Казахстане, Иране, Афганистане, на западе Китая. В России — на юге Западной Сибири.

Растёт на пустынных солонцеватых, щебенистых или глинистых почвах. Часто встречается вдоль дорог.

Значение и применение 
Коэффициент переваримости разнотравья с содержанием около 75 % гультемии персидской равняется 52,0. В 100 кг сухого вещества содержится 1,23—1,27 кг перевариваемого белка и 66,2—79,0 кормовых единиц. Летом, осенью, зимой поедается верблюдом. Овцами листья поедаются зимой. 

В абсолютно сухом веществе в процентах содержит: 4,7 золы, 12,0 белка, 5,6 жира, 16,2 клетчатки, 61,5 .

В культуре 

В садах Западной Европы этот вид разводится с 1836 года. Были получены многочисленные гибриды с другими видами шиповников ('Eyes For You').

В филателии 

В 2006 году в Узбекистане выпущена почтовая марка с Rosa persica.

Примечания

Литература

Ссылки 
 GRIN: Rosa persica
 Плантариум: Hulthemia persica 

Шиповник
Флора Азии